49-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

 49-я пехотная дивизия (вермахт)
 49-я пехотная дивизия (Российская империя)
 49-я пехотная дивизия (США)

49-я стрелковая дивизия
 49-я стрелковая Краснознамённая дивизия — сформирована в 1931 году, уничтожена в Белоруссии в 1941 году
 49-я стрелковая Рославльская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — сформирована в 1941 году

Кроме того, в течение месяца 49-й стрелковой дивизией (сентябрь-октябрь 1941 года) именовалась 3-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения

Танковые
 49-я бронетанковая дивизия (США)

Ракетные дивизии
 49-я гвардейская ракетная Станиславско-Будапештская Краснознамённая дивизия

Артиллерийские и зенитные дивизии
 49-я зенитная артиллерийская дивизия